Belfield – geograficzna nazwa dzielnicy przedmieścia w Australii
 Belfield – miasto w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stark
 Belfield – dzielnica Dublina